Ку́ксин — фамилия. Известные носители:
 Куксин, Александр Николаевич (род. 1976) — учёный-биолог, зоолог.
 Куксин, Антон Сергеевич (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Куксин, Олег Архипович (1912—1984) — полярный лётчик, Герой Социалистического Труда.

 Куксина, Наталья Витальевна (род. 1984) — российская спортсменка (вольная борьба).